Фуршет:
 Фуршет — совместный приём пищи, когда приглашенные едят стоя, свободно выбирая блюда и напитки, используя в качестве столового прибора исключительно вилку.
 «Фуршет» — украинская компания-ретейлер, владелец одноимённой торговой сети.